Atonement (boek), een roman van Ian McEwan uit 2001 (in het Nederlands vertaald als Boetekleed)
Atonement (film), de verfilming uit 2007 van het boek van Ian McEwan
Atonement (ER), een aflevering van de televisieserie ER